Alberto Ricceri – fantino italiano
Francesco Ricceri – vescovo cattolico italiano
Luciano Ricceri – scenografo e produttore cinematografico italiano
Luigi Ricceri – presbitero italiano